Streusand bezeichnet:
 heute zumeist eine der Arten von Winterstreu
 im Zeitalter des Kugelschreibers seltener: Schreibsand
Siehe auch:
 Streisand